Faculdade Batista Brasileira
 Federação Bahiana de Basketball
 Federação Boliviana de Basquetebol 
 FBB (programa de computador) 
 Federação Brasileira de Bridge
 Fundação Banco do Brasil

Desambiguações de siglas